может обозначать следующие реалии:

 Удин, Евгений Тимофеевич
 Удины, кавказская народность
 Удин-ван, правитель дин. Шан
 Удин (Чусюн) – уезд в Чусюн-Ийском автономном округе китайской провинции Юньнань.